Larche est un toponyme et un patronyme français.

Toponyme 

 Larche, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Larche, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Cernin-de-Larche, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Pantaléon-de-Larche, commune française de la Corrèze ;
 le col de Larche, col frontalier entre la France et l'Italie.

Patronyme 

 François-Raoul Larche (1860-1912), sculpteur français ;
 Marc-Antoine Larche, un auteur-compositeur-interprète et comédien québécois.

Botanique 
 , nom allemand du larix, genre d'arbre couramment appelé mélèze

Toponymie française
Patronyme français